Футбольная лига в сезоне 1988/89 () — 91-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в девятый раз в своей истории стал лондонский «Арсенал» под руководством Джорджа Грэма. Второе место занял «Ливерпуль», набравший равное количество очков с «Арсеналом» и имевший такую же разницу забитых и пропущенных мячей (+37), но забивший на 8 мячей меньше. Решающим моментом чемпионской гонки стал матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» 26 мая 1989 года, в котором победу со счётом 2:0 одержал лондонский клуб.

Второй дивизион выиграл «Челси». Третий дивизион выиграл «Вулверхэмптон Уондерерс», Четвёртый дивизион — «Ротерем Юнайтед».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Плей-офф Второго дивизиона

Результаты матчей

Третий дивизион

Плей-офф Третьего дивизиона

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1988/89 на сайте RSSSF.com

1988
Футбол в Англии в сезоне 1988/1989
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1988 году
Спорт в Великобритании в 1989 году